Plusieurs cathédrales en Espagne ont été nommées cathédrale de l’Incarnation en référence à l’Incarnation :
 la cathédrale de l’Incarnation d’Almérie ;
 la cathédrale de l’Incarnation de Grenade ;
 la cathédrale de l’Incarnation de Malaga.

Voir aussi 
 Liste des cathédrales

Incarnation
~